Deadline kan syfta på:

 Deadline – en tidpunkt då något måste vara gjort eller färdigt, se tidsgräns
 Deadline (1971) – en svensk-dansk film från 1971
 Deadline (2009) – en amerikansk-malaysisk film från 2009
 Deadline (datorspel) – ett datorspel från 1982
 Deadline (punkband) – ett punkband
 Deadline (tv-program) – ett danskt nyhetsprogram på tv-kanalen DR2
 Deadline Hollywood – en webbtidning
 Deadline Torp – en norsk drama-, thriller- och actionserie i två delar från 2005 i regi av Nils Gaup